Hyginus ist:

der Name von:

 Gaius Iulius Hyginus, römischer Gelehrter der augusteischen Zeit
 Hyginus Mythographus, Autor einer lateinischen Fabelsammlung und eines astronomischen Handbuchs
 Hyginus Gromaticus, römischer Geodät des 1. Jahrhunderts
 Pseudo-Hyginus, Verfasser von De Munitionibus Castrorum, früher Hyginus Gromaticus zugeschrieben
 Hyginus (Bischof von Rom) († 142), Bischof von Rom

in der Astronomie:
 Hyginus (Mondkrater), ein Mondkrater
 Rima Hyginus, eine durch den Krater verlaufende Mondrille
 (12155) Hyginus, ein Asteroid